Die Gemeinde Ikaria () wurde auf Grund des Kallikratis-Programms zum 1. Januar 2011 gebildet. Sie besteht aus drei Gemeindebezirken, den Vorgängergemeinden Agios Kirykos, Evdilos und Christos Raches der griechischen Insel Ikaria mit 8423 Einwohnern und umfasst die gesamte Insel. Verwaltungssitz ist Agios Kirykos.

Gemeindegliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus den Ergebnissen der Volkszählung 2011; die Gemeindebezirke entsprechen den Gemeinden, die bis 2010 bestanden.

 Gemeindebezirk Agios Kirykos (Δημοτική Ενότητα Αγίου Κηρύκου, 3.511)
 Stadtbezirk Agios Kirykos (Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου, 2.955)
 Agios Kirykos (Άγιος Κήρυκος , 2.218)
 Exo Faros (Έξω Φάρος , 0)
 Therma Lefkados (Θέρμα Λευκάδος , 28)
 Therma (Θέρμα , 122)
 Kamba (Κάμπα , 1)
 Katafygi (Καταφύγι , 62)
 Lardades (Λαρδάδες , 10)
 Mavrato (Μαυράτο , 51)
 Mavrikato (Μαυρικάτο , 10)
 Moni Lefkados Evangelismos (Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός , 15)
 Xylino (Ξύλινο , 16)
 Xylosyrtis (Ξυλοσύρτης , 265)
 Oxea (Οξέα , 47)
 Tsouredes (Τσουρέδες , 29)
 Fanari (Φανάρι , 81)
 Ortsgemeinschaft Perdiki (Τοπική Κοινότητα Περδικίου, 334)
 Perdiki (Περδίκι , 157)
 Agia Kyriaki (Αγία Κυριακή , 3)
 Kioni (Κιόνι , 36)
 Mileopo (Μηλεωπό , 31)
 Monokambi (Μονοκάμπι , 73)
 Ploumari (Πλουμάρι , 34)
 Ortsgemeinschaft Chrysostomos (Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου, 222)
 Chrysostomos (Χρυσόστομος , 121)
 Vardarades (Βαρδαράδες , 5)
 Vaoni (Βαώνη , 13)
 Livadi (Λιβάδι , 5)
 Plagia (Πλαγιά , 78)

 Gemeindebezirk Evdilos (Δημοτική Ενότητα Ευδήλου, 2.749)
 Ortsgemeinschaft Arethousa (Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης, 178)
 Arethousa (Αρέθουσα , 109)
 Kyparissi Arethousis (Κυπαρίσσι Αρεθούσης , 14)
 Pera Arethousa (Πέρα Αρέθουσα , 47)
 Finikas (Φοίνικας , 8)
 Ortsgemeinschaft Dafni (Τοπική Κοινότητα Δάφνης, 516)
 Dafni (Δάφνη , 125)
 Akamatra (Ακαμάτρα , 193)
 Kosikia (Κοσοίκια , 82)
 Petropouli (Πετροπούλι , 40)
 Plagia (Πλαγιά , 18)
 Platani (Πλατάνι , 10)
 Steli (Στελί , 48)
 Ortsgemeinschaft Evdilos (Τοπική Κοινότητα Ευδήλου, 768)
 Evdilos (Εύδηλος , 501)
 Agia Kyriaki (Αγία Κυριακή , 80)
 Dekakia (Δεκάκια , 4)
 Droutsoulas (Δρούτσουλας , 10)
 Kerami (Κεραμεί , 88)
 Kyparissi (Κυπαρίσσι , 6)
 Xanthi (Ξανθή , 29)
 Fytema (Φύτεμα , 50)
 Ortsgemeinschaft Karavostamo (Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου, 499)
 Karavostamo (Καραβόσταμο , 499)
 Ortsgemeinschaft Manganitis (Τοπική Κοινότητα Μαγγανίτου, 180)
 Manganitis (Μαγγανίτης , 165)
 Kalamonari (Καλαμονάρι , 15)
 Ortsgemeinschaft Frandato (Τοπική Κοινότητα Φραντάτου, 608)
 Frandato (Φραντάτο , 136)
 Avlaki (Αυλάκι , 119)
 Kalamourida (Καλαμουρίδα , 10)
 Kambos (Κάμπος , 223)
 Kremasti (Κρεμαστή , 8)
 Maratho (Μάραθο , 50)
 Pigi (Πηγή , 49)
 Stavlos (Στάβλος , 13)

 Gemeindebezirk Raches (Δημοτική Ενότητα Ραχών, 2.163)
 Stadtbezirk Raches (Δημοτική Κοινότητα Ραχών 1.125)
 Christos (Χριστός , 359)
 Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος , 191)
 Armenistis (Αρμενιστής , 132)
 Vrakades (Βρακάδες , 82)
 Kares (Καρές , 24)
 Kato Raches (Κάτω Ράχες , 50)
 Kouniadi (Κουνιάδοι , 34)
 Mavriannos (Μαυριαννός , 7)
 Nanouras (Νάνουρας , 3)
 Xinta (Ξήντα , 1)
 Proespera (Προεσπέρα , 19)
 Profitis Ilias (Προφήτης Ηλίας , 194)
 Tsakades (Τσακάδες , 29)
 Ortsgemeinschaft Agios Polykarpos (Τοπική Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου, 757)
 Agios Polykarpos (Άγιος Πολύκαρπος , 234)
 Agios Pandeleimon (Άγιος Παντελεήμων , 33)
 Gialiskari (Γιαλισκάρι , 206)
 Kastanies (Καστανιές ), Tragostasi (Τραγοστάσι , 152)
 Kato Lomvardades (Κατω Λομβαρδάδες , 18)
 Lapsachades (Λαψαχάδες , 16)
 Lomvardades (Λομβαρδάδες , 27)
 Mandria (Μανδριά , 71)
 Moni Mounte (Μονή Μουντέ , 0)
 Ortsgemeinschaft Karkinagri (Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου, 281)
 Karkinagri (Καρκινάγρι , 193)
 Amalo (Αμάλο , 55)
 Kalamos (Κάλαμος , 7)
 Langada (Λαγκάδα , 4)
 Pezi (Πέζι , 5)
 Trapalo (Τραπάλο , 9)
 Vourdandades (Βουδαντάδες , 8)

Einzelnachweise 

Ikaria
Ikaria